Aryna Sabalenka era la detentrice del titolo dell'ultima edizione disputata nel 2021, ma ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Belinda Bencic ha sconfitto Ljudmila Samsonova con il punteggio di 1-6, 7-6(8), 6-4.

Testa di serie 

  Dar'ja Kasatkina (quarti di finale)
  Belinda Bencic (Campionessa)
  Elena Rybakina (quarti di finale)
  Veronika Kudermetova (quarti di finale)

  Jeļena Ostapenko (secondo turno) 
  Beatriz Haddad Maia (semifinale) 
  Anett Kontaveit (secondo turno, ritirate) 
  Ljudmila Samsonova (finale)

Wildcard 

  Sorana Cîrstea (primo turno)
  Marta Kostjuk (secondo turno)

  Garbiñe Muguruza (ritirata)

Ranking protetto 

  Bianca Andreescu (primo turno)

Qualificate 

  Leylah Fernandez (primo turno)
  Rebecca Marino (primo turno)
  Julija Putinceva (secondo turno)

  Shelby Rogers (quarti di finale) 
  Elena-Gabriela Ruse (primo turno) 
  Dajana Jastrems'ka (primo turno)

Lucky loser 

  Ysaline Bonaventure (primo turno)

  Claire Liu (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Mubadala Abu Dhabi Open 2023